Kallippos oder Kallipos, Kalippos beziehungsweise latinisiert Callippus ist der Name mehrerer antiker griechischer Personen:

 Kallippos (Athen) (um 390–352 v. Chr.), Offizier und Politiker in Syrakus
 Kallippos von Kyzikos (um 370–300 v. Chr.), antiker Astronom
 Kallippos (Feldherr) (3. Jahrhundert v. Chr.)
 Kallippos (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Kallippos (Bildhauer), möglicherweise griechischer Bildhauer zur Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Moschos Kallippos, römischer Bildhauer in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts in Kleinasien

Kallippos steht auch für:
 Calippus (Mondkrater), ein Krater des Erdmondes

Siehe auch:
 Rima Calippus, eine Rillenstruktur des Erdmondes
 Kallippischer Zyklus (Kalender)
 Callipus, eine Gattung von Doppelfüßern aus der Ordnung Callipodida.